Knochenhauerstraße steht für
 Knochenhauerstraße (Bremen)
 Knochenhauerstraße (Hannover)

Siehe auch:
 Alte Knochenhauerstraße (Braunschweig)
 Neue Knochenhauerstraße (Braunschweig)